Појам Дубаи може да се односи на:
 Дубаи – град и седиште истоименог емирата, Уједињени Арапски Емирати
 Дубаи холдинг – компанија у Дубаију, емират Дубаи, Уједињени Арапски Емирати
 Дубаи опера – опера у Лагуни, Дубаи, емират Дубаи, Уједињени Арапски Емирати
 Дубаи – филм из 2001. године
 Дубаи – филм из 2005. године